Helminthosphaeriaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Helminthosphaeriaceae i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helminthosphaeriaceae